Kopfsöd ist der Ortsname von

 Kopfsöd (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Kopfsöd (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern